Vesztegzár, elkülönítés érdekében kialakított terület, intézkedések összessége
 Vesztegzár, magyar thrash metal együttes (Komárom, 2007–)
 Vesztegzár, kitalált karakter a Transformers univerzumban